Otto Andersson (1879–1969) – fiński muzykolog
 Otto Andersson (1881–1925) – fiński farmer i polityk, parlamentarzysta SDP
 Otto Andersson (ur. 1891) – szwedzki łyżwiarz szybki
 Otto Andersson (1910–1977) – szwedzki piłkarz